Кахун  может означать:
 Кахун  — село в  Кабардино-Балкарской Республике.
 Кахун — город в Древнем Египте.